Lariophagus är ett släkte av steklar som beskrevs av Crawford 1909. Lariophagus ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Lariophagus